Mahdia bezeichnet

 eine Stadt in Tunesien, siehe Mahdia
 hier gefunden: Schiffsfund von Mahdia
 ein Gouvernement in Tunesien, siehe Gouvernement Mahdia
 eine Stadt in Guyana, siehe Mahdia (Guyana)

siehe auch:
 Madia